Neue Straße 12 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Neue Straße 12 (Berlin), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Tempelhof #Denkmal 09055094 (Neue Straße 12, Mietshaus)
 Neue Straße 12 (Erlangen), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Erlangen, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/N #Neue Straße 12, Wohnhaus
 Neue Straße 12 (Magdeburg), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Villa Krüger, denkmalgeschütztes Wohnhaus mit Gartendenkmal in Radebeul, Sachsen